Pyrgi (griechisch Πύργοι, Plural von Pyrgos Πύργος) ist der Name verschiedener Orte in Griechenland:

der Ortsgemeinschaften:
 Pyrgi (Prosotsani) im Gemeindebezirk Prosotsani der Gemeinde Prosotsani, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Pyrgi (Eordea) im Gemeindebezirk Vermio der Gemeinde Eordea, Region Westmakedonien

der Dörfer:
 Pyrgi (Gera) im Gemeindebezirk Gera der Insel und Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis
 Pyrgi (Loutropoli-Thermi) im Gemeindebezirk Loutropoli-Thermi der Insel und Gemeinde Lesbos, Region Nördliche Ägäis

sowie 
 Pyrgi, Hafenort der etruskischen Stadt Caere

Siehe auch Pyrgos